Het WTA-tennistoernooi van Gold Coast (officieel Uncle Tobys Hardcourts) van 2005 vond plaats van 2 tot en met 8 januari 2005 in de Australische stad Gold Coast. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen negen speelsters uit de top 30 deel. Titelverdedigster Ai Sugiyama was als derde geplaatst – zij slaagde er deze keer niet in om voorbij de eerste ronde te komen. De als eerste geplaatste Nadja Petrova bereikte de kwartfinale – door ziekte kon zij haar partij tegen Silvia Farina-Elia niet spelen. De ongeplaatste Australische Samantha Stosur drong verrassend door tot de finale – in haar opmars daarheen versloeg zij drie geplaatste speelsters: Karolina Šprem (4), Magdalena Maleeva (8) en Silvia Farina-Elia (5). In de eindstrijd moest Stosur ten slotte haar meerdere erkennen in het tweede reekshoofd Patty Schnyder uit Zwitserland, die na een verloren eerste set toch nog in drie sets de titel kon veroveren. Schnyder schreef hiermee voor de tweede keer het toernooi van Gold Coast op haar naam. Het was haar negende WTA-titel.

Dubbelspel – Van de titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Lichovtseva speelde nu samen met Magdalena Maleeva. Het eerste reekshoofd, Barbara Schett en Patty Schnyder werd in de tweede ronde verslagen. Het als tweede geplaatste duo Jelena Lichovtseva / Magdalena Maleeva won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Italiaanse koppel Maria Elena Camerin en Silvia Farina-Elia in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Russin Lichovtseva had daarnaast twintig dubbelspeltitels met andere partners; de Bulgaarse Maleeva drie.

De Belgische Els Callens speelde samen met de Australische Lisa McShea – de eerste ronde was meteen hun eindstation.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Gold Coast 2005
Gold Coast